Wyż Bermudzki -  centrum wysokiego ciśnienia w obszarach podzwrotnikowych zachodniego Północnego Atlantyku w pobliżu Bermudów.

Zobacz też 
 Wyż Azorski
 Wyż Południowoatlantycki

Wyże

fr:Anticyclone des Bermudes